Nader El-Sayed (Dakahlia, 13 de dezembro de 1972) é um ex-futebolista profissional egípcio que atuava como goleiro.

Carreira 
Nader El-Sayed se profissionalizou no El Zamalek.

Seleção 
Nader El-Sayed integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Confederações de 1999, no México.

Títulos 
 Egito
Copa das Nações Africanas: 1998

Naturais de Dacalia
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004